

Sigle 
 Amusement With Prizes – tipo di slot machine
 Associazione Wedding Planners – Milano

Codici 
 AWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Austral Downs (Australia)

Altro 
 Accuracy International Arctic Warfare (AWP versione Police) – fucile per tiratore scelto
 awp Finanznachrichten, agenzia di notizie finanziario svizzera